Witt může být:

příjmení
 Alicia Wittová (* 1975), americká herečka
 Brendan Witt (* 1975), kanadský lední hokejista
 Ernst Witt (1911–1991), německý matematik
 Joachim Witt (* 1949), německý herec a zpěvák
 Johan de Witt (1625–1672), nizozemský politik
 Katarina Wittová (* 1965), německá krasobruslařka
 Otto Witt (1875–1923), švédský spisovatel
 Zikmund Witt (1875–1942), český politik

další významy
 Muzeum Witt, přírodopisné muzeum v Mnichově
 Witt (Illinois), město v USA

podobná příjmení
 Witte